Jacques Mrozek (1950-), patineur artistique et entraîneur français.
 Raphaël Mrozek (1987-), joueur franco-polonais de volley-ball.
 Sławomir Mrożek (1930-2013), écrivain et dramaturge polonais.